Альбервиль:

 Альбервиль — город во Франции, столица Зимних Олимпийских игр в 1992 году.
 Альбервиль — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы. 
 Альбервиль (Квебек)
 Альбертвилл (Саскачеван)
 Альбертвилл (Алабама)
 Альбертвилл (Миннесота)

 Альбервиль — до 1960-х гг город Калеми в Заире.
 Альбервиль,  альбертвиль (фр. albertville) — сухой северо-западный местный ветер при малооблачной погоде в долине Альбервиль (бассейн реки Изер (приток Роны), Франция).